

Sigle 
 Sacro Romano Impero
 Serviciul Român de Informații – agenzia di spionaggio romena
 Soccorso Rosso Internazionale

Codici 
 SRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Samarinda, Samarinda, Indonesia
 sri – codice ISO 639-3 della lingua siriana

Altro 
 Śrī – parola sanscrita usata come titolo di rispetto e venerazione
Sri – variante del nome proprio di persona Shri